Nagi – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Kośi w dystrykcie Bhojpur
 Nagi – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Meći w dystrykcie Panchthar